Brunetta ist der Familienname folgender Personen:

 Gian Piero Brunetta (* 1942), italienischer Filmwissenschaftler
 Guillermo Brunetta (Juan Guillermo Brunetta; * 1975), argentinischer Radrennfahrer

 Mario Brunetta (* 1967), italienischer Eishockeytorwart
 Renato Brunetta (* 1950), italienischer Politiker (Forza Italia)

Brunetta steht auch für:
 Brunetta (Sängerin) (* 1945), italienische Sängerin